

Architettura 
 Palazzi – edifici di grandi dimensioni, proporzioni e pregio architettonico adibiti a sede di uffici pubblici o a sede di rappresentanza per enti privati quali banche e fondazioni

Persone 
 Palazzi – nobile famiglia di Brescia di parte guelfa
 Alice Palazzi (1979) – attrice italiana
 Andrea Palazzi (1996) – calciatore italiano
 Bernardino Palazzi (1907-1986) – pittore italiano
 Elmo Palazzi (1871-1915) – scultore italiano
 Fernando Palazzi (1884-1962) – romanziere, lessicografo e critico letterario italiano
 Francesco Palazzi (1533-1570) – militare italiano
 Lazzaro Palazzi (XV secolo–1507) – architetto italiano 
 Luca Palazzi (1984) – arciere italiano
 Mattia Palazzi (1978) – politico italiano
 Mirko Palazzi (1987) – calciatore italiano naturalizzato sammarinese
 Raffaelangelo Palazzi (1886-1961) – vescovo cattolico italiano
 Stefano Palazzi (1960) – magistrato italiano
 Togo Palazzi (1932-2022) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense